

Geografia
 Kuzma – comune della Slovenia nord-orientale

Persone
 Janina Kuzma – sciatrice freestyle neozelandese
 Kyle Kuzma – cestista statunitense
 Marek Kuzma – calciatore slovacco
 Nora Louise Kuzma, nota come Traci Lords – attrice, cantautrice, modella ed ex attrice pornografica statunitense

Altro
 Kuzma – costruttore statunitense di auto da corsa